Елена Рэмовна Черных (род. 30 сентября 1957 года) — российский , член-корреспондент РАМН (2011), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 
В 1997 году защитила докторскую диссертацию «Регуляторные факторы В-клеточной природы в патогенезе иммунодепрессии и опухолевой прогрессии при хроническом лимфолейкозе».

Заведующая лабораторией клеточной иммунотерапии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии.

Примечания

Ссылки